Crateri lunari - Lista dei crateri lunari
 Crateri lunari (A-B) - Lista dei crateri lunari con iniziale del nome tra A e B
 Crateri lunari (C-F) - Lista dei crateri lunari con iniziale del nome tra C e F
 Crateri lunari (G-K) - Lista dei crateri lunari con iniziale del nome tra G e K
 Crateri lunari (L-N) - Lista dei crateri lunari con iniziale del nome tra L e N
 Crateri lunari (O-Q) - Lista dei crateri lunari con iniziale del nome tra O e Q
 Crateri lunari (R-S) - Lista dei crateri lunari con iniziale del nome tra R e S
 Crateri lunari (T-Z) - Lista dei crateri lunari con iniziale del nome tra T e Z